Bachhäusl ist der Ortsname von

 Bachhäusl (Grafing bei München), Ortsteil der Stadt Grafing bei München, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Bachhäusl (Hauzenberg), Ortsteil der Stadt Hauzenberg, Landkreis Passau, Bayern
 Bachhäusl (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern

 Bachhäusl (Gemeinde Julbach), Ortsteil von Julbach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Bachhäusl (Gemeinde Sarleinsbach), Ortsteil von Sarleinsbach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Bachhäusl (Gemeinde Obertilliach), Ortsteil von Obertilliach, Bezirk Lienz, Tirol